Oana-Silvia Țoiu () este Președinta Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, membră a Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților, deputat român, ales în 2020 în circumscripția 42, București, din partea PLUS în Alianța electorală USR PLUS. A terminat Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București.

Studii 
Țoiu a finalizat studiile liceale în 2004 la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, cu specializarea matematică-informatică. A fost studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București până în 2009. A început un Master în Antropologie la Catedra de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, program întrerupt la începutul mandatului de secretar de stat).

În 2014 Țoiu a câștogat o Bursă German Marshall Fund, Marshall Memorial Fellowship, în Statele Unite ale Americii.

Activitate politică 
În perioadada 2018-2021 Oana Țoiu a fost coordonator Regional pentru Regiunea București-Ilfov, pentru PLUS, coordonator în Comisia de Muncă și Protecție Socială, Comisia Națională de Politici Publice PLUS precum și co-coordonator Alianța USR PLUS al Programului de Guvernare și al programului electoral. În perioada 2019-2021 a fost membră în Biroul Național PLUS, 2019-2021 și apoi membră în Biroul Național USR PLUS, în perioada octombrie 2021- octombrie 2023.

În august 2016 Țoiu a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, coordonator al domeniului asistenței sociale, combaterea sărăciei și incluziunea socială, inclusiv a cetățenilor de etnie romă, funcție pe care a avut-o până în ianuarie 2017.

La alegerile din 2020 a candidat în circumscripția 42, București, din partea PLUS în Alianța electorală USR PLUS și a câștigat un mandat de deputat. În octombrie 2021 a fost nominalizată pentru funcția de Ministru al Muncii și Protecției Sociale.

Ca deputat Țoiu este Președintă și membră a Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților (martie 2022 - prezent), membră a Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților, decembrie 2020 - prezent și Președinta Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților, decembrie 2020 - decembrie 2022.

Note

Legături externe 
 Activitatea parlamentară
Curriculum Vitae - Oana-Silvia Țoiu (Camera Deputaților)
World Economic Forum
6 young leaders who are improving the state of the world 
Articol Harvard 

Nașteri în 1955
Nașteri pe 9 iulie
Deputați români 2020-2024
Călărășeni

Comunicate de presă 

 Autoritățile locale transformă comunitățile pentru copii
 Proiect USR PLUS în sprijinul angajaților și angajatorilor: O zi liberă pentru vaccinare
 Camera Deputaților a adoptat astăzi, în calitate de Cameră decizională, proiectul de lege USR PLUS care încurajează vaccinarea prin acordarea unei zile libere persoanelor care se vaccinează, respectiv părinților care își însoțesc copilul la vaccinare.
 A fost promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial, iar românii își pot cere drepturile prevăzute de ea.
 Noi, USR PLUS, am susținut dintotdeauna digitalizarea și facilitarea relațiilor cetățeanului cu statul, dar și a celor implicați în mediul privat.
 Proiectul de lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare (L229/2021), inițiat de Guvern, se află în prezent în dezbaterea Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială a Senatului.
 Stimulentul de inserție în cuantum de 1.500 lei/lună se acordă unuia dintre părinți dacă se întoarce la locul de muncă înainte de împlinirea copilului a vârstei de 12 luni, fiind o perioadă dublă față de cea inițial prevăzută de OUG 26/2021.
 Astăzi Plenul Camerei Deputaților are la vot raportul favorabil pentru acordarea stimulentului de reinserție profesională pentru părinți, de 1500 de RON, în primul an al copilului
 În cadrul Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților derulăm un concurs dedicat persoanelor cu dizabilități, pentru ocuparea unui post vacant pe durată determinată.
 Participarea la „Summit-ul Anual al Forumului Global al Organizației Femeilor Politician Lider (WPL)” (Reykjavik, Islanda, 9-10 noiembrie 2021)
 “Locuințe pentru victimele violenței domestice”
 România ar putea da absorbante gratuite fetelor vulnerabile în școli pe modelul Scoției și New Yorkului, din toamna anului 2022. Propunerea de lege a deputatei Oana Țoiu
 Bode cumpără brățări doar pentru 1 din 4 agresori. Pentru 3 din 4 victime, cum le-o fi norocul…
 Legea 221/2021: Adulții care se vaccinează și părinții care își însoțesc copiii la vaccin au o zi liberă plătită
 Comisia juridică din Senat a refuzat să voteze legea prin care violatorii minorilor nu mai scapă de închisoare
 Soluții legislative pentru start-up-urile tech care intenționează să se mute din România pentru a atrage investiții de peste 5 milioane de euro
 Victimele violenței domestice vor avea acces la locuințele sociale și la cele de necesitate, în urma unui proiect legislativ depus de deputatele USR Oana Țoiu și Oana Cambera, adoptat de Senat ieri
 Proiect de lege pentru integrarea școlară a copiilor întorși din diaspora, pe tot parcursul anului

Vezi și 
 Legislatura 2020-2024 (Camera Deputaților)
 Parlamentul României
Femei în politică
Politicieni români în viață